Hervormde Kerk
Rooms-Katholieke Kerk